

Toponyme 

 Ballykelly, un village du comté de Londonderry en Irlande du Nord,
 Ballykelly, une localité du comté de Down,
 Ballykelly, une localité du comté de Wexford,

Voir aussi 
 Ballykealy House, une grande maison du  et un ancien domaine situé à Ballon dans le comté de Carlow en Irlande.